Rozella är ett släkte av svampar. Rozella ingår i riket svampar.

Källor

Svampar
Rozella